Шевкуне́нко — украинская фамилия. Известные носители:
 Шевкуненко, Виктор Николаевич (1872—1952) — генерал-лейтенант медицинской службы, академик АМН СССР.
 Шевкуненко, Сергей Юрьевич (1959—1995) — советский киноактёр, российский криминальный авторитет.